Le tournoi de tennis d'Anvers est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 11 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Magdalena Maleeva et Patty Schnyder.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Anvers
Sport en Belgique en 2002
Tennis en février 2002